Hjelle ist der Name von

Hjelle (Årdal), Dorf in der norwegischen Kommune Årdal
Hjelle (Stryn), Dorf in der norwegischen Kommune Stryn.

Außerdem ist es der Nachname von

Audun Hjelle, norwegischer Geologe
Brady Hjelle, Eishockeyspieler 
Eivind Otto Hjelle (* 1927), norwegischer Journalist und Jurist
Ole Rasmus Hjelle (* 1976), norwegischer Gitarrist
Øyvind Hjelle (* 1972), norwegischer Koch.